Huggler ist der Familienname folgender Personen:
 Arnold Huggler (1894–1988), Schweizer Bildhauer
 August Huggler (1877–1944), Schweizer Gewerkschafter und Politiker 
 Hans Huggler-Wyss (1877–1947), Schweizer Holzbildhauer
 Kazu Huggler (* 1970), schweizerisch-japanische Modedesignerin
 Kurt Huggler (* 1945), schweizerischer Skirennläufer
 Max Huggler (1903–1994), Schweizer Kunsthistoriker

Sonstiges:
 Huggler Peak, Berg im Ellsworthland, Antarktika